

Булакти — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Булакти — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Булакти — село, Карасайський район, Алматинська область
 Булакти — село, Мугалжарський район, Актюбинська область